Суперкубок Казахстана по футболу 2011 года () — 4-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 2 марта 2011 года на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2010 — «Тобол» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2010 — «Локомотив».

Ход матча 
В первые минуты более активными в атаке смотрелись столичные футболисты. Именно они, в итоге, и открыли счёт. Игорь Бугаев вышел на рандеву с голкипером «Тобола» Александром Петуховым, и легко переиграл своего визави. Ключевым эпизодом в первом тайме стал момент, в котором травму получил капитан «Локомотива» Андрей Карпович. Из-за повреждения он был вынужден попросить замену.

Во втором тайме «Тобол» заиграл гораздо активнее. И эта активность привела к голу. Юрин подал с угловой отметки, мяч после отскоков достался Кислицыну, чей удар с линии штрафной стал откровением для голкипера Алексея Белкина. После этого команда Сабитова прижала подопечных Хольгера Фаха к воротам, но дивидендов из этого не извлекли. Кислицын толкнул в штрафной Михаила Рожкова, и Айдын Рахимбаев указал на «точку». Игорь Бугаев четко пробил с одиннадцатиметровой, и оформил дубль. Костанайцы не намеревались мириться с ролью проигравших, и пошли вперед большими силами. Но гол Сергея Гридина не был засчитан из-за офсайда.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2010
 Кубок Казахстана по футболу 2010

Примечания

Ссылки 

Суперкубок Казахстана по футболу
Спортивные соревнования в Астане
События 2 марта
Март 2011 года
Матчи ФК «Тобол» Костанай